Чемпионат мира по снукеру 1946 () — главный турнир в мире снукера, проводившийся весной 1946 года в Лондоне, Англия. Финал чемпионата игрался ежедневно с 6 по 18 мая с 15:00 и 19:30. Победителем турнира стал Джо Дэвис, выигравший в финале у Хорэса Линдрума со счётом 78:67. Для Джо Дэвиса это была уже 15 подряд победа на мировом первенстве.

Примечательные события 
 ЧМ-1946 стал первым, проведённым после Второй мировой войны.
 На этом чемпионате мира впервые за всю историю снукера матч пришли посмотреть более 1000 зрителей.
 Джо Дэвис, сделав брейк в 136 очков, установил тем самым новый рекорд наивысшего брейка.
 Хорэс Линдрум уже в третий раз вышел в финал чемпионата. До этого он играл в матчах 1936 и 1937 гг. Оба раза он встречался с Дэвисом, и оба раза проигрывал ему.
 Финал чемпионата запомнился также тем, что его снимали на кинокамеру. Плёнка сохранилась до сих пор и даже в цифровом виде распространилась по Интернету.
 Для Джо Дэвиса победа на этом первенстве стала последней. Примечательно, что 15-кратный чемпион сам решил отказаться от дальнейших выступлений на турнире. Своё решение Джо ничем не объяснял.

Призовой фонд 
 Победитель и финалист получили по 1000 фунтов стерлингов.

Наивысший брейк 
 136 — Джо Дэвис

Результаты

Основной турнир

Квалификация

Первый раунд 
Матчи из 31 фрейма

 Стэнли Ньюмен 16:15 Вилли Ли 

 Конрэд Стэнбери 18:13 Джон Барри 

 Кингсли Кеннерли 22:9 Фред Лоуренс

Второй раунд 
Матчи из 31 фрейма

 Стэнли Ньюмен 17:2 Конрэд Стэнбери 

 Кингсли Кеннерли 8:2 Том Рис

Третий раунд 
Матч из 31 фрейма

 Стэнли Ньюмен 21:10 Кингсли Кеннерли

Примечания

Ссылки 
 Global Snooker

Май 1946 года
Международные спортивные соревнования в Лондоне
1946 год в Лондоне